Нижнесеребряко́вский — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области. 

Входит в состав Краснодонецкого сельского поселения.

География 
Хутор Нижнесебряковский расположен в 40 километрах от Белой Калитвы, на берегах реки Быстрая.

От Калитвы до «Серебряков» (так называют жители свой хутор) — проложена хорошая асфальтированная дорога. Вокруг Серебряков очень живописная природа: степи с южной стороны и леса с северной стороны за рекой Быстрой — настоящее раздолье для рыбаков и охотников.

Улицы 
 ул. Колхозная, 
 ул. Подгорная,
 ул. Садовая,
 ул. Советская,
 ул. Центральная,
 ул. Шахтерская,
 ул. Школьная.

Население

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы: Нижнесеребряковский Хутор

Населённые пункты Белокалитвинского района